Gminy w USA:
 Middlefork (ang. Middlefork Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Middlefork (ang. Middlefork Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Worth